Казахстанско-испанские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Испания установлены 11 февраля 1992 года.

В январе 1999 г. открыто Посольство Казахстана в Испании.

В июне 1999 г. открыто Посольство Испании в Казахстане.

С апреля 2018 г. Послом РК в КИ является К.Жигалов.

С августа 2018 г. Послом КИ в РК является Д. А. Карриедо.

Политические отношения 
Испания является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе.

Начиная с 1994 г. состоялся целый ряд визитов и встреч на высшем уровне.

Последний визит Президента РК Н.Назарбаева в Испанию состоялся в феврале 2013 г.

Король Испании Фелипе VI посетил Казахстан с визитом в июне 2017 г., в рамках которого он принял участие в церемонии открытия выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

15-16 декабря 2019 г.  состоялся визит в Мадрид Министра иностранных дел РК М.Тлеуберди для участия в 14-ом Совещании министров иностранных дел Форума «Азия-Европа» (СМИД АСЕМ). 

Межпарламентское сотрудничество:

16-17 июля 2017 г. состоялся рабочий визит в Астану Председателя Конгресса депутатов КИ А.Пастор.

23-24 сентября 2019 г. состоялся визит Председателя комитета по международным делам Сената Испании А.Гутьерреса в Нур-Султан для участия в IV Совещании Спикеров Парламентов Евразии.

Договорно-правовая база 
Подтверждением особого статуса казахстанско-испанских отношений является Договор о стратегическом партнерстве от 2 июля 2009 г.

Договор между Республикой Казахстан и Королевством Испания о поощрении и взаимной защите инвестиций 

Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Испания о сотрудничестве в области экономики и промышленности Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Испания о сотрудничестве в области культуры, образования и науки Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Испания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал, 

Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам  

Испания является первой страной-членом ЕС, с которой заключен весь пакет договоров о сотрудничестве в уголовно-правовой сфере

Торгово-экономические отношения 
Ключевыми механизмами торгово-экономического сотрудничества являются Казахстанско-испанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству в области экономики и промышленности (МПК) и Деловой Совет «Казахстан-Испания» (ДС). 7-ое заседание МПК и 4-ое заседание ДС состоялись в ноябре 2016 г. в Мадриде.

За 2019 г. товарооборот составил 2,357 млрд.долл.США (экспорт – 2,165 млрд., импорт – 191,8 млн.), увеличившись на 13,4% по сравнению с 2018 г. (2,041 млрд.долл.США). 

За январь-июнь 2020 г. товарооборот составил 619,6 млн.долл.США. (экспорт – 546,0 млн, импорт – 73,6 млн). За январь-июнь 2019 г. – 1,149 млрд. (экспорт – 1,063 млрд, импорт – 86,3 млн.)

Основные статьи казахстанского экспорта: нефть и ее производные, медь, свинец, изделия из железа и стали, зерно.

Основные статьи казахстанского импорта: машиностроительное и электротехническое оборудование, изделия из металлов, текстиль, обувь, эфирные масла, продукция химической и фармацевтической отрасли, парфюмерия.

По состоянию на 2019 г. валовый приток прямых инвестиций из Испании в Казахстан составил 457,4 млн. долл. США, валовый отток прямых инвестиций в экономику Испании – 70,2 млн. долл. США.

По состоянию на 1 января 2020 г. в РК зарегистрировано 95 предприятий с участием испанского капитала, включая СП (СП – 36, с иностранным участием – 59), из которых 54 действующие (СП – 12, с иностранным участием – 42). 

Ключевыми механизмами торгово-экономического сотрудничества являются Казахстанско-испанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству в области экономики и промышленности (МПК) и Деловой Совет «Казахстан-Испания» (ДС). 8-ое заседание МПК и 5-ое заседание ДС состоялись 27 сентября 2018 г. в Астане. Очередные заседания должны состояться в 2020 г. в Мадриде.

Сопредседателями МПК являются Госсекретарь Испании по торговле Ш.Мендес и Вице-министр торговли и интеграции РК К.Торебаев.

Сопредседатели ДС – председатель правления АО «НУХ «Байтерек» А.Арифханов и Президент компании «Maxam» Х.Санчес-Хунко.

По состоянию на сентябрь 2019 г., в РК функционирует более 50 юридических лиц, филиалов и представительств с испанским участием. 

На казахстанском рынке присутствуют такие известные испанские компании, как «Airbus Defense&Space» (поставки военно-транспортных самолетов), «Maxam» (производство взрывчатых веществ), «Talgo» (ж/д транспорт и инфраструктура), «Indra» (информационные технологии военного и гражданского применения), «IDOM» (инжиниринг), EUROFINSA (гражданское строительство), «Grupo Anka» (строительство, переработка отходов), «Tecnove Security» (оборудование для безопасности, военно-технического и гражданского сектора), «Inditex», «Pronovias», «Cortefiel», «Desigual», «Mango» (розничная торговля и франшиза) и др.

16-18 января 2020 г. состоялся визит Министра торговли и интеграции РК Б.Султанова в г.Мадрид с целью обсуждения широкого круга вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также многостороннего характера. В частности, отмечены тенденция увеличения товарооборота, важность продвижения несырьевых секторов, интенсивность развития связей между бизнес-кругами двух стран и перспективы реализации новых проектов в сфере сельского хозяйства, водных ресурсов, переработки отходов и фармацевтики.

Культурно-гуманитарное сотрудничество 
В сентябре 2013 г., в рамках визита Председателя Правительства Испании М.Рахоя в РК, прошла выставка картин испанских художников.

Значительный резонанс в испанском обществе вызвала передача Президентом РК Н.Назарбаевым Премьер-министру Испании М.Рахою архивных материалов об испанцах, заключенных КАРЛАГа. Казахстан стал первой страной бывшего СССР, которая осуществила официальную передачу архивных документов.

В 2014 г. Ассоциация «Nexos» при финансовой поддержке МИД РК сняла казахстанско-испанский документальный фильм об испанцах, заключенных КАРЛАГа — «Забытые в Караганде», который в 2015 г. стал лучшим документальным фильмом на пяти международных кинофестивалях.

Развивается взаимодействие между учебными заведениями двух стран. В марте 2015 г. в Евразийском национальном университете был открыт Центр испанского языка имени Руи Гонсалеса де Клавихо.

В марте и октябре 2016 г. в гг. Барселона и Мадрид прошли циклы казахстанского кино, приуроченные к 25-летию Независимости Казахстана.

В феврале 2017 г. в Мадриде была организована торжественная презентация Антологии современной казахской поэзии, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Испанией. Перевод произведений казахстанских поэтов был осуществлен известным испанским поэтом, обладателем премии «Фастенрат» Испанской Королевской академии Х. Х. Падроном.

В июле 2018 г. в Мадриде подписан Меморандум о сотрудничестве с печатным издательством «Visor-Libros» по публикации и распространению Антологии современной казахской поэзии и прозы в испаноязычном мире, включая страны Латинской Америки, а также США.

30 апреля 2019 года, в одном из крупнейших культурных центров Испании «Círculo de Bellas Artes de Madrid», при поддержке Посольства Казахстана, состоялась премьера документальной трилогии «Equus: История лошади», снятого канадской съемочной группой под руководством режиссера, антрополога Найоби Томпсона и казахстанского продюсера, исследователя Нурбола Баймуханова.

27 сентября 2019 года в г.Мадриде при содействии Посольства РК в Испании в одном из ключевых центров мировой литературы - Институте Сервантеса была организована торжественная презентация Антологии современной казахской прозы и поэзии на испанском языке в рамках реализации Программы «Рухани жангыру».

В декабре 2019 г. и в течение 2020 г. Посольством Казахстана в Испании был организован ряд мероприятий, посвященных 175-летию Абая Кунанбаева и 1150-летию Абу-Насыра аль-Фараби.

Послы Казахстана в Испании

Послы Испании в Казахстане 

Казахстан
Испания